

Geografia

Ovington (Durham)
Ovington (Essex)
Ovington (Norfolk)
Ovington (Northumberland)